Ястреб — птица из семейства ястребиных.
 Ястреб, Константин Филиппович (1935—2022) — советский партийный деятель.

Топонимы 
 Ястреб — деревня в Называевском районе Омской области (Россия).
 Ястреб — село в Кырджалийской области (Болгария).

Корабли 
 «Ястреб» — галера Балтийского флота России, 1714 года постройки.
 «Ястреб» — галера Балтийского флота России, 1726 года постройки.
 «Ястреб» — галера Балтийского флота России, 1750 года постройки.
 «Ястреб» — 20-пушечный катер Балтийского флота России, 1789 года постройки.
 «Ястреб» — 14-пушечный катер Балтийского флота России, 1808 года постройки.
 «Ястреб» — 14-пушечный бриг Балтийского флота России.
 «Ястреб» — 10-пушечный винтовой корвет Черноморского флота России.
 «Ястреб» — миноноска, типа «Ярроу», Русского флота Вооружённых сил России имперского периода.
 «Ястреб» — миноносец Русского флота Вооружённых сил России имперского периода.
 «Ястреб» — бывший товаро-пассажирский пароход «Боре-II», служивший в Балийском флоте в качестве посыльного судна, участвовал в Октябрьском перевороте 1917 года
 «Ястреб» — сторожевой корабль, головной проекта 29.
 «Ястреб» — патрульный катер проекта 12260.
 «Ястреб» — шифр проекта 11540.

Авиация 
 «Ястреб» — советский беспилотный разведчик.
 «Ястреб» — авиационная ракето-торпеда АПР-2.
 «Ястреб» — авиационный ИК-прицельный комплекс.

Другое 
 Ястреб — сторонник эскалации в политической дискуссии о военных вопросах.
 «Ястреб» — название космического скафандра (СССР, 1967 г.).
 «Ястреб» — отдел специального назначения УФСИН России по республике Марий Эл.
 «Ястреб» — французский приключенческий сериал (2011).

См. также 
 Ястребки
 Ястребы (значения)
 Ястреб-1
 Ястреб-2 (значения)
 Ястребиновский